Jupânești se poate referi la:
 Jupânești, Argeș
 Jupânești, Gorj
 Jupânești, Mehedinți
 Jupânești, Timiș